Slovo doména může znamenat:
 oblast zájmu, působiště, hlavní obor působnosti (aplikační doména atd.)
 fyzická oblast stejné magnetizace (elektromagnetické polarizace) ve feromagnetiku (feroelektriku) – praktické využití například v datových médií na principu magnetického záznamu a čtení. 
 Internetová doména
 Doména Windows – logická skupina počítačů sdílející společnou centrální adresářovou databázi (předchůdce Active Directory)
 Řadič domény – server zodpovědný za autentizaci uživatelů v Doméně Windows
 Primární řadič domény – hlavní řadič Domény Windows
 Záložní řadič domény – záložní řadič Domény Windows
 Doména (biologie) – biologická taxonomická jednotka 
 Doména (protein) – část proteinu

Externí odkazy